Coefficiente di ripartizione – in chimica e nelle scienze farmaceutiche, il rapporto tra le concentrazioni di un composto all'interno delle due fasi di una miscela di due liquidi immiscibili all'equilibrio
 Coefficiente di ripartizione – concetto dell'economia